El cumple puede referirse a:

 El cumple, película de Alemania dirigida en 2019 por Gustavo Morelli.
 El cumple, película de Argentina dirigida en 2002 por Gustavo Postiglione